Team Zealand Cycling-Grunk Event er et dansk cykelhold som kører som et DCU Elite juniorteam. Holdet blev oprettet i 2010 af Næstved Bicycle Club. I 2019 kom Slagelse Cykle Ring med i organisationen, og året efter kom Køge Cykel Ring med.

Holdet

2023

2022

Se også 
  (2015-2022)

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 

DCU Elite Team
Etableret i 2010
Sport i Næstved